Список малых базилик Белоруссии представляет собой список католических храмов Белоруссии, удостоенных титула Малой базилики. Этот почётный титул присваивается Святым Престолом в ознаменование древности храма, его исторической важности и/или большой значимости как паломнического центра.

По состоянию на сентябрь 2015 года три храма Белоруссии обладали титулом малой базилики.

Источники 
 Basilicas. Belarus (3)

Белоруссия
Базилики